Velika nagrada Abu Dabija 2009 je bila sedemnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 1. novembra 2009 na novozgrajenem dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je nemški dirkač Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega Mark Webber, tretji pa je bil Jenson Button, Brawn-Mercedes. 

Lewis Hamilton, ki je štartal iz najboljšega štartnega položaja, je vodil do prvih postankov, ko ga je prehitel Vettel, v osemnajstem krogu pa je moral Hamilton odstopiti zaradi okvare zavor. S tem se je na drugo mesto prebil Webber, ki ga je zadržal vse do konca za dvojno zmago Red Bulla, kljub napadom Buttona v zadnjih krogih dirke. Kamui Kobajaši je iz dvanajstega štartnega mesta s taktiko enega postanka v boksih prišel do šestega mesta in s tem prve uvrstitve med dobitnike točk. Vettel je s svojo četrto zmago sezone tudi osvojil naslov svetovnega podprvaka.

Rezultati 

‡ - dirkalniki, opremljeni s sistemom KERS, * - kazen.

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:39,873
| 1:39,695
| 1:40,948
| 1
|-
! 2
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:40,666
| 1:39,984
| 1:41,615
| 2
|-
! 3
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:40,667
| 1:40,272
| 1:41,726
| 3
|-
! 4
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 1:40,574
| 1:40,421
| 1:41,786
| 4
|-
! 5
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 1:40,378
| 1:40,148
| 1:41,892
| 5
|-
! 6
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:40,517
| 1:40,373
| 1:41,897
| 6
|-
! 7
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 1:40,520
| 1:40,545
| 1:41,992
| 7
|-
! 8
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 1:40,558
| 1:40,635
| 1:42,343
| 8
|-
! 9
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:40,842
| 1:40,661
| 1:42,583
| 9
|-
! 10
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:40,908
| 1:40,430
| 1:42,713
| 10
|-
! 11
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:41,100
| 1:40,726
| 
| 11
|-
! 12
| 10
|  Kamui Kobajaši
| Toyota
| 1:41,035
| 1:40,777
| 
| 12
|-
! 13
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 1:40,808
| 1:40,983
| 
| 18*
|-
! 14
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 1:41,096
| 1:41,148
| 
| 13
|-
! 15
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:41,503
| 1:41,689
| 
| 14
|-
! 16
| 7
|  Fernando Alonso
| Renault
| 1:41,667
| 
| 
| 15
|-
! 17
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 1:41,701
| 
| 
| 16
|-
! 18
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:41,863
| 
| 
| 17
|-
! 19
| 8
|  Romain Grosjean
| Renault
| 1:41,950
| 
| 
| 19
|-
! 20
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 1:42,184
| 
| 
| 20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 55
| 1:34:03,414
| 2
| 10
|-
! 2
| 14
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 55
| +17,8 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 22
|  Jenson Button
| Brawn-Mercedes
| 55
| +18,4 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 23
|  Rubens Barrichello
| Brawn-Mercedes
| 55
| +22,7 s
| 4
| 5
|-
! 5
| 6
|  Nick Heidfeld
| BMW Sauber
| 55
| +26,2 s
| 8
| 4
|-
! 6
| 10
|  Kamui Kobajaši
| Toyota
| 55
| +28,3 s
| 12
| 3
|-
! 7
| 9
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 55
| +34,3 s
| 6
| 2
|-
! 8
| 12
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 55
| +41,2 s
| 10
| 1
|-
! 9
| 16
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 55
| +45,9 s
| 9
| 
|-
! 10
| 5
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 55
| +48,1 s
| 7
| 
|-
! 11
| 2‡
|  Heikki Kovalainen
| McLaren-Mercedes
| 55
| +52,7 s
| 18
| 
|-
! 12
| 4‡
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 55
| +54,3 s
| 11
| 
|-
! 13
| 17
|  Kazuki Nakadžima
| Williams-Toyota
| 55
| +59,8 s
| 13
| 
|-
! 14
| 7
|  Fernando Alonso
| Renault
| 55
| +69,6 s
| 15
| 
|-
! 15
| 21
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes
| 55
| +94,4 s
| 16
| 
|-
! 16
| 3‡
|  Giancarlo Fisichella
| Ferrari
| 54
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 17
| 20
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 54
| +1 krog
| 17
| 
|-
! 18
| 8
|  Romain Grosjean
| Renault
| 54
| +1 krog
| 19
| 
|-
! Ods
| 1‡
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 20
| Zavore
| 1
| 
|-
! Ods
| 11
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari
| 18
| Menjalnik
| 14
| 
|}

Formula 1 sezona 2009
2009